Wincenty Rawski (starszy) (1810-1876), budowniczy, architekt
 Wincenty Rawski (młodszy) (1850-1927), budowniczy, architekt
 Wincenty Witold Rawski, architekt, konserwator zabytków i malarz